Vaejovidae  — семейство скорпионов из надсемейства Chactoidea. 17 родов и более 170 видов. Встречаются в Северной Америке (Мексика и юго-запад Канады и США):

 Franckeus Soleglad & Fet, 2005
 Gertschius Graham & Soleglad, 2007
 Hoffmannius Soleglad & Fet, 2008
 Kochius Soleglad & Fet, 2008
 Kuarapu Francke & Ponce-Saavedra, 2010
 Paravaejovis Williams, 1980
 Paruroctonus Werner, 1934
 Pseudouroctonus Stahnke, 1974
 Serradigitus Stahnke, 1974
 Smeringurus Haradon, 1983
 Stahnkeus Soleglad & Fet, 2006
 Syntropis Kraepelin, 1900
 Thorellius Soleglad & Fet, 2008
 Uroctonites Williams & Savary, 1991
 Vejovoidus Stahnke, 1974
 Vaejovis C. L. Koch, 1836
 Wernerius Soleglad & Fet, 2008

Примечания

Литература 
 Edmundo González-Santillán, Lorenzo Prendini. 2013. Redefinition and Generic Revision of the North American Vaejovid Scorpion Subfamily Syntropinae Kraepelin, 1905, with Descriptions of Six New Genera. Bulletin of the American Museum of Natural History (Dec 2013): Number 382 :1–71.

Скорпионы
Семейства паукообразных